Габышев (Габышева) — якутская фамилия.

Известные носители 
 
 Габышев, Иван Яковлевич (1888—1918) — один из 26 бакинских комиссаров.
 Габышев, Лев Михайлович (1923—1975) — якутский художник и искусствовед, живописец, заслуженный деятель искусств Якутской АССР, директор Якутского республиканского музея изобразительных искусств (1952—1975), сын М. Ф. Габышева.
 Габышев, Леонид Андреевич (1952—2021) — российский писатель.
 
 Габышев, Николай Алексеевич (1922—1991) — якутский советский писатель, переводчик и драматург.
 Габышев, Павел Петрович (1901—1970) — советский медицинский работник и государственный деятель.

 Габышева, Ася Львовна (род. 1949) — искусствовед, генеральный директор ГУ «Государственный музейный художественный комплекс „Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)“», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, дочь Л. М. Габышева.